Humpert ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Humpert (1901–1943), deutscher Komponist und Musikpädagoge
 Hans Ulrich Humpert (1940–2010), deutscher Komponist
 Klaus Humpert (1929–2020), deutscher Architekt und Stadtplaner
 Maximilian Humpert (* 1990), deutscher Slam-Poet
 Theodor Humpert (1889–1968), deutscher Lehrer und Historiker
 Werner Humpert (* 1949 oder 1950), deutscher Sportmoderator

Siehe auch:
 Humbert
 Glockengießerei Heinrich Humpert (verbunden mit J.B. du Bois), von 1850 bis 1957 in Brilon